Театр Її Величності () — театр, розташований на вулиці Хеймаркет в окрузі Вестмінстер, Лондон. Нинішня будівля театру була спроєктована Чарльзом Фіппсом і побудована в 1897 році для актора-менеджера Герберта Бірбома Трі, що заснував Королівську академію драматичного мистецтва в театрі. У перші десятиліття 20-го століття, Трі продюсував вражаючі постановки творів Шекспірата інші класичні п'єси. З часів Першої світової війни завдяки своїй широкій сцені театр набуває музичної спеціалізації.

Театр був створений архітектором і драматургом Джоном Ванбру в 1705 році, під назвою Queen's Theatre («Театр Королеви»). Він був перейменований на «Театр Її Величності» в 1837 році.

Посилання 
 Офіційна сторінка 

Театри Лондона
Театри, засновані 1705
Споруди, збудовані 1897